Bastion Point steht für:

 Bastion Point (Neuseeland), ein Gebiet bei Auckland, Neuseeland
 Bastion Point (Victoria), ein Kap bei Mallacoota in Victoria, Australien